Baboo pode se referir a:

Baboo da Silva, um carateca brasileiro;
BABOO, um site brasileiro;
Baboo (companhia aérea), uma antiga companhia aérea suíça.

Ver também 
Babo;
Babos.